Cieki w Polsce
 Dołżyczka – potok, dopływ Barbary
 Dołżyczka – potok, dopływ Solinki

Przypisy